Hebung oder Heben steht für:

 das Anheben einer Last in der Technik, siehe Hebetechnik
 eine Figur im Tanzsport und in der Akrobatik, siehe Hebefigur
 die Erhebung bzw. Einziehung von Steuern und Ähnlichem, siehe Abgabe
 Hebén, eine weiße Rebsorte

Sprach- und Literaturwissenschaft:
 Hebung (Linguistik), einen Vokal erhöhender Lautwandel oder eine Betonung
 einen Konsonanten oder Vokal in Richtung Gaumen verschiebender Lautwandel, siehe Palatalisierung
 Hebung (Verslehre), eine betonte Silbe im Versmaß

Naturwissenschaften:
 Hebung (Geologie), eine Vertikalbewegung von Massen der Erdkruste
 das erzwungene Aufsteigen von Luftmassen, siehe Hebung und Senkung (Meteorologie) 
 Verschiebung der Frostgrenzen in der Klimatologie, siehe Schneegrenze 
 Hebung (Uhr), das Einschleusen einer kleinen Energiemenge in das Schwingsystem einer Räderuhr
 der Geburtsvorgang (altertümlich), siehe Hebamme

Siehe auch:
 Heber
 Gehobener Sprachgebrauch, ein Sprachstil, der nicht alltagssprachlich, sondern z. B. in der Dichtung oder bei feierlichen Anlässen gepflegt wird